Polydora pencillata är en ringmaskart som beskrevs av Anne D. Hutchings och Rainer 1979. Polydora pencillata ingår i släktet Polydora och familjen Spionidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
pencillata